|-
| 167701 - ||  || 8 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167702 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167703 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167704 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167705 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167706 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167707 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167708 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167709 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167710 - ||  || 8 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167711 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167712 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167713 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167714 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167715 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167716 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167717 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167718 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167719 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167720 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167721 - ||  || 15 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167722 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167723 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167724 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167725 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167726 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167727 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167728 - ||  || 10 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167729 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167730 - ||  || 19 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167731 - ||  || 1 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167732 - ||  || 1 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167733 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167734 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167735 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167736 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167737 - ||  || 9 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167738 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167739 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167740 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167741 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167742 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167743 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167744 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167745 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167746 - ||  || 2 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167747 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167748 Markkelly ||  || 12 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 167749 - ||  || 10 decembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167750 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167751 - ||  || 3 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167752 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167753 - ||  || 9 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167754 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167755 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167756 - ||  || 12 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167757 - ||  || 12 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167758 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167759 - ||  || 13 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167760 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167761 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167762 - ||  || 13 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167763 - ||  || 14 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167764 - ||  || 14 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167765 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167766 - ||  || 15 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167767 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 167768 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167769 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167770 - ||  || 16 decembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167771 - ||  || 1 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167772 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167773 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167774 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167775 - ||  || 1 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167776 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167777 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167778 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167779 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167780 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167781 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167782 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167783 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167784 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167785 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167786 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167787 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167788 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167789 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167790 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167791 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167792 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167793 - ||  || 14 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 167794 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167795 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167796 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167797 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167798 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167799 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167800 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-